At sprængstoffer og ammunition er brisante betyder, at de er højeksplosive. Denne slags eksplosiver opfattes gerne som (høj)eksplosive i almindelighed, hvorfor betegnelsen dækker over eksplosiver, der detonerer med særlig høj slagkraft.

Indenfor ammunition dækker betegnelsen over bl.a. panserbrydende. Blandt mindre kalibre bruges betegnelsen om projektiler der indeholder sprængladninger – f.eks. 20 mm brisant, der virker ved sin sprængvirkning i anslaget mod målet, enten ved sprængstykkerne fra granatlegemet, trykvirkningen eller en kombination af disse to virkninger.

Brisante sprængstoffer detonerer med fra 4.000 til 8.500 m/s, hvilket f.eks. har betydning ved anvendelsen af sprængsnor, som bruges til samtidig antændelse af flere sprængladninger.

Militære udtryk